25-й Чемпионат мира по художественной гимнастике проходил с 10 по 14 июля 2002 года в Новом Орлеане (США). Соревнования проходили только по групповой программе. Выступления проходили в двух видах: с пятью лентами и с двумя мячами, тремя скакалками.

Результаты

Многоборье

5 лент, финал

2 мяча + 3 скакалки, финал

См. также 
FIG - Международная федерация гимнастики

Примечания 

Чемпионаты мира по художественной гимнастике
Июль 2002 года
Спортивные соревнования в Новом Орлеане
Чемпионаты мира в США
Международные соревнования по гимнастике в США